Эрнест Кэри Брас (; 15 августа 1931, Детройт, Уэйн, Мичиган — 5 декабря 2014, Кламат-Фолс, Кламат, Орегон) — американский военный деятель, известный самым длительным пребыванием в плену во время Вьетнамской войны.

Родившись в 1931 году, в 15-летнем возрасте Эрнест Брас вступил в Корпус морской пехоты США, приняв участие в Корейской войне и совершив более 100 боевых вылетов. В 1961 году, Брас в звании капитана попал под трибунал за попытку инсценирования своей смерти и уничтожение самолёта. Уволившись с военной службы, в 1965 году он в качестве гражданского пилота по поставкам ЦРУ был взят в плен в Лаосе. Он провёл почти восемь лет в северо-вьетнамском плену, претерпев различные испытания и пытки. После своего освобождения, Брас был удостоен президентского помилования и высших военных наград. В 1989 году он вышел в отставку и поселился в городе Кламат-Фолс, где и жил до окончания своей жизни в 2014 году в возрасте 83 лет.

Биография

Молодые годы и военная карьера 
Эрнест Брас родился 15 августа 1931 года в Детройте (штат Мичиган) в семье Кори и Рут Брас. В 1947 году в возрасте 15 лет Эрнест поступил в Корпус морской пехоты в качестве техника авиационных радаров и радио-оборудования. Войдя в марте 1950 года в  ВМС США, он окончил её 15 августа 1951 года — за день до своего рождения, получив звание второго лейтенанта и . Во время пребывания на Корейской войне с апреля 1952 по март 1953 года, он совершил более 100 боевых вылетов. Получив в ноябре 1952 года назначение в , второй лейтенант Брас принял участие в пикирующей бомбардировке корейской ГЭС. Во время разведывательного фотографирования результатов бомбардировок, 7 ноября самолёт Браса «Douglas A-1 Skyraider» получил серьёзные повреждения от огня с земли на Корейском полуострове, и потерпел крушение вблизи Вонсана в Японском море, где он был спасён от приближения к северо-корейскому берегу экипажем эскадренного миноносца «». За своё мужество и инициативность, Брас был награждён Крестом лётных заслуг.

После войны, Брас стал пилотом ночных истребителей и вертолётов. 3 января 1961 года капитан Брас во время тренировочного полёта разбил свой «North American T-28 Trojan» стоимостью 1 420 тысяч долларов США в кукурузном поле близ устья реки  недалеко от  (штат Мэриленд). Брас скрылся с места происшествия, предварительно бросив свой парашют в реку, и сдался через десять дней, доехав автостопом до Балтимора, когда его лётный костюм был обнаружен спрятанным в близлежащей растительности. На военном трибунале Брас был обвинён в преднамеренном уничтожении своего самолёта и инсценировке своей смерти, вследствие чего его жена Патрисия могла бы получить деньги от страховки в размере 50 тысяч долларов США, для того, чтобы расплатиться с карточными долгами. Брас признал себя виновным в самовольной отлучке, сказав, что был обременён отцовскими и финансовыми проблемами, надеясь «убежать от всего этого». Федеральное большое жюри по делу «Соединённые Штаты против Браса» оправдало его, так как причины аварии не могли быть окончательно определены, но удовлетворило обвинение в дезертирстве и приговорило Браса к «карательному увольнению». Так военная карьера Браса подошла к концу.

Плен и освобождение 
После этого, Брас стал гражданским пилотом ряда фирм, в том числе лётчиком-испытателем в «North American Aviation», позже в авиакомпании , при поддержке ЦРУ, работавшей на Агентство США по международному развитию в Юго-Восточной Азии по соглашению с Пограничной полицией Таиланда, а также с Объединёнными специальными силами Лаоса по перевозке гражданских инициативных групп для больниц и баз снабжения, боеприпасов, комплектов по оказанию первой помощи и ящиков с продуктами. В это время Брас жил вместе с женой и сыновьями в таиландском городе Чиангмай. 21 мая 1965 года Брас будучи пилотом самолёта, на борту которого находились с сержант Королевской армии Таиланда Чайчарн Харннави и три других пассажира — лаосский солдат и женщина с ребёнком, а также различные грузы, посадил его на грунтовую взлетно-посадочную полосу у деревни Боум-Лао в округе Муонг-Хоун (Северный Лаос). При приземлении они попали в засаду, самолёт «Pilatus PC-6» получил повреждения из стрелкового оружия и загорелся, что сделало невозможным его новый взлёт. Пассажиры были убиты, а Брас и Чайчарн были немедленно взяты в плен солдатами Вьетнамской народной армии или фронта «Патет Лао», и этапированы через густой лес и горы из Боум-Лао в Муонг-Хок у Дой-Сая, близ Дьенбьенфу. Три года они прожили со связанными руками и ногами — в отдельно стоящих хижинах из бамбука в джунглях, около двух метров в длину и один в ширину, а кормили их только рисом, для чего давался 15-минутный перерыв. Во время пребывания в плену, Брас претерпел избиения и допросы, столкнувшись с несколькими инсценировками казни. 6 июня 1965 года он убежал, но спустя несколько дней был пойман на краже продуктов питания из деревни. По возвращении в клетку, конечности Браса были скованы в колодки с болтами, из-за чего он почти полностью потерял чувствительность ног. 17 апреля 1966 года Брас предпринял повторную попытку побега и был пойман в течение нескольких минут. После этого Брас был закопан в землю до подбородка в течение семи дней, а 10 декабря 1967 года предпринял попытку повешения на железной трубе, к которой был привязан за шею. В октябре 1968 года он был переведён в лагерь для военнопленных на окраине Ханоя под названием «Плантация», а позже в «Ханой Хилтон», где познакомился со сбитым лётчиком ВМС  Джоном Маккейном, содержащимся в соседней клетке. Они переговаривались с помощью последовательного выстукивания букв алфавита, а также стуков по водопроводу и прикладывания чашек к стенам, обеспечив выживание друг друга, но ни разу не увидев в лицо. Позже, рассказывая свою историю в 8-м сезоне программы «Злоключения за границей», Брас назвал Маккейна «своим страховым полисом» из-за его поддержки разговорами. В тюрьме, он сидел вместе с  Джимом Бединджером, и они были отделены от других заключённых, потому что были захвачены в Лаосе. Перед освобождением из плена , Брас связался с ним, чтобы весь мир узнал о пленных, захваченных в Лаосе.

Брас был выпущен 28 марта 1973 года — в последний день официального обмена военнопленными, проведя 7 лет, 10 месяцев и 7 дней в неволе (в общей сложности 2868 дней, из которых 5 лет в одиночной камере), что оказалось самым большим сроком для гражданского военнопленного во Вьетнаме. Однако, в течение этих семи лет Брас не считался военнопленным, а жена Патрисия Эммонс с четырьмя детьми, думая что он мертв, вышла замуж во второй раз и от этого брака родила дочь, о чём Брас узнал на станции обработки после своего освобождения. Во время годового лечения в , Брэс познакомился с работавшей там медсестрой Нэнси Раст, на которой женился, и после чего они переехали в её родной город Кламат-Фолс, (округ Кламат, штат Орегон), где с тех пор и жили.

Реабилитация и воздаяние 

Через два месяца после освобождения, 24 мая 1973 года Брас впервые лицом к лицу встретился с сенатором Джоном Маккейном в палатке на лужайке Белого дома, куда президент США Ричард Никсон пригласил военнопленных на ужин. В 1974 году, после официального признания Браса в качестве военнопленного, президент Джеральд Форд объявил о его  и присвоении  Корпуса морской пехоты. После этого, Брас был представлен к Военно-морскому кресту адмиралом Джеймсом Стокдэйлом, самым старшим офицером среди американских заключённых, содержащихся в плену во время Вьетнамской войны. Однако, так как Министерство обороны запретило удостаивать гражданских лиц боевыми наградами, в представлении Брасу было отказано четыре раза, и Крест был понижен до Медали военнопленного, медали «Пурпурное сердце» и . Наконец, в 2011 году министр военно-морских сил США  удовлетворил прошение сенатора от Аризоны Джона Маккейна, подготовленное бывшим военнопленным капитаном ВМС Родом Кнатсоном, и 16 августа 2013 года  Кевин Уильямс наградил Браса этими медалями вместе с другими бывшими военнопленными на торжественной церемонии на . После этого, Брас с широкой улыбкой отметил, что «лучше поздно, чем никогда».

Последующая жизнь 
В августе 1974 года Брас в качестве управляющего операциями присоединился к компании «», став организатором передачи воздушных судов «Air America» миссиям ООН в Африке, а с 1976 по 1978 год — являясь директором вертолётной операции Государственного департамента США в Мексике по контролю над наркотиками. В 1978 году Брас начал работать в компании «Sikorsky Aircraft» в качестве международного менеджера по маркетингу. С 1982 по 1984 год он работал в Сингапуре, а позже в качестве директора программы в КНР жил в Пекине с женой до возвращения в США в июне 1989 года, после бойни на площади Тяньаньмэнь. В конце 1989 года Брас совершил первую поездку в СССР на переговоры по правам на пролёт и топливным контрактам для американских авианосцев. В 1990 году он сопровождал президента Михаила Горбачёва во время его поездки в США. В марте 1991 года, сразу после окончания войны в Персидском заливе, Брас работал с американскими военными в Кувейте, и фактически создал систему медицинской эвакуации для пожарных. В 2000 году Брас принял участие в предвыборной кампании Маккейна, хотя его жена поддержала Джорджа Буша-младшего.

17 октября 2010 года имя Эрнеста Браса было внесено в Зал авиационной славы Орегона в  в  (округ Ямхилл, штат Орегон). В ноябре 2014 года  удостоил Браса почётной степени члена ассоциации авиационных наук, выдвинув на рассмотрение вопрос о присвоении его имени центру новых ветеранов. В последние годы, Брас совершал ежедневные прогулки с собаками, сам косил свою лужайку и с лопатой убирал снег.

Смерть и похороны 
Эрнест Брас скончался 5 декабря 2014 года в возрасте 83 лет от лёгочной эмболии в  в городе Кламат-Фолс. В тот же день, Джон Маккейн в официальном обращении сказал, что «Эрни претерпел больше жестокости и тяжёлых пыток, чем любой другой пленный периода войны во Вьетнаме» и «был настоящим американским героем, храбрости и самопожертвования которого ради этой страны не было предела».

У Браса остались жена Нэнси, четверо сыновей: Майкл, Эрнест, Патрик и Кэри, восемь внуков и сестра Роуз Брэдфорд. Церемония прощания состоялась 8 декабря в Объединённой Евангелической свободной церкви на 3333-й Беверли-Драйв, где раньше почтили память его родителей и сестры Бетти Парр. Прах Браса был развеян в его любимом месте для рыбалки.

Награды 
 

Сверху вниз, слева направо: 
 Первый ряд: Крест лётных заслуг;
 Второй ряд: Медаль «Пурпурное сердце» (дважды); Воздушная медаль с четырьмя звёздами службы; Боевая ленточка; ;
 Третий ряд: ; Медаль военнопленного; Медаль за службу национальной обороне; Благодарность части Военно-морского флота;
 Четвёртый ряд: Медаль «За службу в Корее» с четырьмя звёздами службы; Медаль «За службу ООН в Корее»; Благодарность президента Корейской республики; Медаль «За службу на Корейской войне».

Основания для награждений

Крест лётных заслуг 

Президент Соединённых Штатов Америки с гордостью оглашает представление к Кресту лётных заслуг Эрнеста К. Браса (MCSN: 0-55168), Резерв Корпуса Морской Пехоты Соединённых Штатов, за исключительные достижения при участии в воздушных боях с врагом в Корее. 16 ноября 1952 года, второй лейтенант Брас принял участие в воздушном нападении на важную и сильно защищённую противником гидроэлектростанцию в районе Чунгхима. Завершив свою бомбовую атаку путём нанесения интенсивного и точного оборонительного огня, он остался в целевой области, чтобы помочь покрыть цели тактической авиацией в составе тридцати двух истребителей-бомбардировщиков и двадцати двух штурмовиков. После завершения последней серии этих нападений, второй лейтенант Брас с полным пренебрежением к своей личной безопасности, инициировал проведение фото-разведки на низком уровне, в течение которой его самолёт получил критические повреждения в результате продолжающегося вражеского огня с земли. Показав превосходное летное мастерство, он вылетел на своём искалеченном штурмовик из области противника и совершил аварийную посадку в Японском море, где был спасён эсминцем. Агрессивность и профессиональное мастерство второго лейтенанта Браса в значительной степени способствовали успеху миссии, приведшему к полному уничтожению вражеской гидроэлектростанции, блока трансформаторов  к югу от станции и шести зданий. Его выдающаяся инициативность, мужественное поведение и беззаветная преданность долгу отразили большое доверие себе в соответствии с самыми высокими традициями Военно-Морских Сил Соединённых Штатов.

Библиография

Примечания

Ссылки 
 
 Эрнест Кэри Брас  на сайте POWNetwork.org

Персоналии:North American Aviation
Участники Корейской войны
Участники войны во Вьетнаме
Персоналии:Корпус морской пехоты США
Лётчики Корейской войны (США)

Умершие от тромбоэмболии лёгочной артерии
Люди, чей прах был развеян